Ро́щинский сельсове́т — муниципальное образование в Сердобском районе Пензенской области. Имеет статус сельского поселения.

Общие сведения 
Рощинский сельсовет расположен в центральной части Сердобского района. Площадь сельсовета — 13389 га. На территории сельского совета расположены 7 магазинов, спортзал, 2 библиотеки, врачебная амбулатория (в селе Рощино), средняя общеобразовательная школа (в селе Рощино), средняя общеобразовательная школа (в селе Рощино), 2 детских сада (в селе Рощино), молитвенный дом в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Общее население сельского совета на 1 января 2011 года — 1742 человека.

Население

Состав сельского поселения

Адрес 
442864, Пензенская область, Сердобский район, с. Рощино, ул. Советская, 28. Тел.: +7 84167 9-15-20

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Официальный сайт администрации Рощинского сельсовета Сердобского района Пензенской области
 Авторский портал Михаила Полубоярова

Муниципальные образования Сердобского района
Сельские поселения Пензенской области